Sprengel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Konrad Sprengel (1750–1816), tysk botaniker
 Kurt Sprengel (1766–1833), tysk läkare och botaniker
 Anton Sprengel (1803–1851), tysk botaniker och paleontolog
 David Sprengel (1880–1941), svensk skribent
 Hermann Sprengel (1834–1906), tysk-brittisk kemist

Se även 
 Sprengel (auktor)

Tyska efternamn